Léon I, pape de 440 à 461

Localités

Saint-Léon-le-Grand, municipalité de paroisse du Québec située dans Maskinongé
 Saint-Léon-le-Grand, municipalité de paroisse du Québec située dans La Matapédia

Homonymie de toponyme